Smrdan grad, utvrda iz 17. stoljeća iznad Kleka

Naselja u Srbiji
 Smrdan (Lajkovac, Srbija), naselje u općini Leskovac
 Smrdan (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje